Димитър Благоев Даскалов Върбенов е български църковен деец, певец и хоров диригент.

Биография 
Даскалов е роден през 1903 година в Мехомия, тогава в Османската империя, в големия родолюбив род Даскалови, взел дейно участие в Българското възраждане в Разложко. Негов брат е българският военен и краевед Славчо Даскалов. В 1930 година Димитър Даскалов завършва Богословския факултет на Софийския университет и четири години преподава в Духовната семинария при Черепишкия манастир. От 1936 до 1941 година е секретар на архиерейското наместничество в Бургас и е помощник-диригент в катедралата „Св. св. Кирил и Методий“. След освобождението на Вардарска и Беломорска Македония в 1941 година, става секретар на обединената Струмишко-Драмска епархия, управлявана от Борис Неврокопски и остава на поста до 1944 година. След това в 1945 - 1962 година работи в Църковностопанския отдел на Светия Синод, секретар на екзарх Стефан I Български и ръководител на Административния отдел.

Родословие

Бележки 

Родени в Разлог
Възпитаници на Богословския факултет на Софийския университет